

Patronyme 

 John Cadbury (1801–1889), industriel anglais du chocolat ;
 Henry Cadbury (1883-1974), théologien, historien et universitaire américain ;
 Ruth Cadbury (1959-), femme politique britannique.

Toponyme 
 Cadbury Hill ou Cadbury Castle, une colline fortifiée.

Voir aussi 
 Cadbury, une entreprise anglaise de production de confiseries ;
 Cadbury France, sa filiale française ;
Cadbury Fingers, ses biscuits au chocolat ;
 Cadbury Creme Egg, ses confiseries à base de chocolat.